«Расинг Сантандер» () — испанский футбольный клуб из города Сантандер, в провинции и автономном сообществе Кантабрия. Основан в 1913 году. В 1941 году, во время правления Франко, был переименован в Real Santander. Прежнее название возвращено в 1977 году. Лучший результат клуба — 2 место в сезоне 1930/31. В сезоне 2007/08 «Расинг» занял 7-е место и впервые квалифицировался в Кубок УЕФА.

30 января 2014 года игроки «Расинга» бойкотировали ответный матч Кубка Короля против «Реал Сосьедада». На следующий день вместо Анхеля Реви пост президента клуба занял Туто Санюдо.

Сезоны по дивизионам 
 Примера — 44 сезона
 Сегунда — 34 сезона
 Сегунда B — 5 сезонов
 Терсера — 4 сезона

Последние сезоны

Знаменитые игроки 

  Дуду Ават
  Хосе Амависка
  Рауль Висенте Амарилья
  Йосси Бенаюн
  Владимир Бесчастных
  Родольфо Бодипо
  Эсекьель Гарай
  Никола Жигич
  Луис Гарсия
   Хосе Антонио Лоредо Альварес
  Фелипе Мело
  Деян Петкович
  Маурисио Пинилья
  Федерико Магальянес
  Улоф Мельберг
  Педро Мунитис
  Мигель Муньос
  Дмитрий Попов
  Дмитрий Радченко
  Марио Регейро
  Карлос Сантильяна
  Эузебиуш Смолярек
  Ильшат Файзулин
  Франсиско Хенто
  Сергей Шустиков

Резервная команда 
Клуб «Расинг B» основан в 1926 году. Высшее достижение — 8-е место в Сегунде B в сезоне 2005/06.

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании